De Rally van Mexico 2020, formeel 34º Rally Guanajuato México, was de 34e editie van de rally van Mexico en de derde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2020. Het was de 600e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in León.

Programma 

Op zaterdag 14 maart werd door de organisatie in samen spraak met de teams beslist om de rally te beëindigen op het einde van etappe 2. Deze maatregelen werden genomen om te vermijden dat de deelnemende teams problemen zouden ondervinden bij het terugreizen naar hun thuisland. In het weekend van de rally werden immers tal van maatregelen getroffen om wereldwijd de uitbraak van het COVID-19 virus in te dammen.

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
Door de annulering van de laatste etappe werd de 'Power Stage' niet verreden en zijn er bijgevolg geen extra punten verdeeld.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Mex
Rally van Mexico
Sport in Guanajuato